Ким Коммонс (; 23 июля 1951, Ланкастер, Калифорния — 23 июня 2015) — американский шахматист, международный мастер (1976). Физик по специальности.

Победитель чемпионата Калифорнии 1972 года. Участник 24-го чемпионата США (1975) в г. Оберлине (поделил 6—9 место).

В составе национальной сборной участник следующих соревнований:
 22-я шахматная олимпиада (1976) в Хайфе. Команда США заняла 1-е место. К. Коммонс показал лучший результат на 1-й резервной доске.
 2 командных чемпионата мира среди студентов (1972 и 1977).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Кима Коммонса в чемпионатах США
 Выступления Кима Коммонса на шахматных олимпиадах
 Выступления Кима Коммонса в командных чемпионатах мира среди студентов

Шахматисты США